Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub Antwerp FC in het seizoen 2015/16. De club treedt in dit seizoen aan in de tweede klasse van het Belgisch voetbal.

Spelerskern

Transfers seizoen 2015/16 (zomer)

Wedstrijden

Voorbereiding

Tweede klasse 2015/16

Externe link 
 Wedstrijdverslagen 2015/16 op rafcmuseum.be

2015/16
Antwerp